Osoby
 Godfrey Harold Hardy (1877-1947) – matematyk angielski
 Hardy Hard (ur. 1974) – pseudonim sceniczny niemieckiego DJa Kaya Lipperta 
 Jeff Hardy (ur. 1977) – amerykański wrestler
 Matt Hardy (ur. 1974) – amerykański wrestler
 Oliver Hardy (1892-1957) – aktor grający Flapa z duetu komików Flip i Flap
 Romain Hardy (ur. 1988) – francuski kolarz
 Thomas Hardy (1840-1928) – angielski pisarz i poeta
 Tom Hardy (ur. 1977) – angielski aktor
Miejscowości w USA
 Hardy – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Sharp
 Hardy – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Humboldt
 Hardy – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Nuckolls
Gminy w USA
 Hardy (ang. Hardy Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lee
 Hardy (ang. Hardy Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sharp
 Hardy (ang. Hardy Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Holmes
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hardy (ang. Hardy County) – w stanie Wirginia Zachodnia